Ande, un village du Cameroun dans l'arrondissement d'Ako ;
 Andé, une commune française située dans le département de l'Eure, en région Normandie.

Adyam Ande (née en 1997), coureuse cycliste érythréenne.